Hünsche ist Familienname
 Holger Hünsche (* 1964) DDR-Torhüter
Weiteres:
 Hünsche Burg in Niedersachsen